Personen
 Aleksander Jegorov (1883–1939) - maarschalk van de Sovjet-Unie
 Boris Jegorov (1937–1994) - Russische ruimtevaarder (kosmonaut)
 Sergej Jegorov (geb. 1946) - Russisch rechtsgeleerde
 Grigori Jegorov (geb. 1967) - voormalige polsstokhoogspringer uit Kazachstan
 Filipp Jegorov (geb. 1978) - Russische bobsleeër

 Plaatsen
 Jegorov (Koersk) - choetor in de Russische oblast Koersk
 Jegorov (Rostov) - choetor in de Russische oblast Rostov